

Codici 
 jie – codice ISO 639-3 della lingua jilbe

Persone
 Jie – ultimo sovrano Xia